Ambatoharanana (Alaotra-Mangoro), plaats in het oosten van Madagaskar
 Ambatoharanana (Fenoarivo Atsinanana), plaats in het oosten van Madagaskar
 Ambatoharanana (Mananara Nord), plaats in het oosten van Madagaskar
 Ambatoharanana (Vavatenina), plaats in het oosten van Madagaskar